A Nagyváradi Magyar Diákszövetség (elérhetősége: Románia, 410072 Nagyvárad-Oradea, Piata Unirii 2-4.) rövidítve: NMD, egy Nagyváradon működő, romániai magyar diákszövetség, amelynek a partiumi nagyváros a működési területe.

Története
1989 decembere, a Nicolae Ceaușescu megbuktatását követően alakult meg a Nagyváradi Magyar Diákszövetség. Az 1990-ben működőképessé vált szervezet folyamatosan építgette tevékenységi körét.

Az NMD folyamatos programszervezéssel próbálja kielégíteni a Nagyváradon tanuló magyar diákok igényeit. Az évek folyamán az NMD-n belül szakosztályokban tömörültek az azonos érdeklődési területtel rendelkező egyetemisták.

Működése
Jelenleg a diákszövetség keretén belül a következő szakosztályok működnek: közgazdasági, sport, informatika, tanügyi, orvosi, külügyi, turisztikai, média, klub, tánc, fotó, anime/manga, Pár Sor, valamint a szociológiai szakosztály. Diáklapjuk, a „Pár Sor” hetente jelenik meg. A diákszövetség ifjúsági központot is működtet, ahol a fiatalok kellemesen és hasznosan tölthetik el szabadidejüket.

Tagság
A 2000-es évek végétől a sikeres programoknak köszönhetően kb. 700 diákra emelkedett az NMD tagsága. A szövetség által megszervezett események száma eléri a 90-100-at évente. A fejlődésnek köszönhetően az NMD a város magyar civil szervezetei között fontos szerepkört tölt be.

Külső hivatkozások
Az NMD hivatalos weboldala

Nagyvárad
Romániai magyar szervezetek
Civil szervezetek